Zadel (dier), een zitplaats om een dier te berijden
Zadeloppervlak, in de wiskunde een oppervlak in de vorm van een rijzadel
Zadelpunt het centrale punt van een zadeloppervlak
Zadel, een begrip uit de geomorfologie, een dergelijk oppervlak op aarde, ook bergpas
Zadelgebied, een gebied waarin de luchtdrukverdeling die eigenschappen heeft
Zadel (fiets), een zitplaats op een fiets
Buddyseat of duozadel en een zweefzadel, zitplaatsen op een bromfiets of motorfiets
Kam (muziekinstrument) of zadel, een deel van een muziekinstrument
Leidingbeugel of leidingzadel, bevestiging voor kabels en leidingen